Die Saison 2016/17 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 26. Oktober 2016 und endete mit den Endspielen am 29. Januar 2017 in der SAP Arena in Mannheim. Titelverteidiger waren die Berlin Recycling Volleys bei den Männern und der Dresdner SC bei den Frauen. Beim Finale setzten sich die Frauen von Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 gegen den Schweriner SC durch. Bei den Männern gewann der VfB Friedrichshafen mit 3:1 gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys den Pokal.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden im September ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden im Oktober statt.

Männer 

* In diesem Halbfinale hätte Herrsching nach dem Ergebnis der Auslosung Heimrecht gehabt. Da die Halle in Herrsching aber nicht die ab dem Halbfinale von der VBL geforderten Bedingungen erfüllt und der Verein keine Alternative anbieten konnte, wurde das Spiel nach Berlin verlegt.

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Informationen bei der VBL

Einzelnachweise 

2016/17
Volleyballsaison 2016/17